Boissey est un nom propre qui peut désigner :
 Boissey (Ain), commune française du département de l'Ain, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Boissey (Calvados), commune française du département du Calvados, en région Normandie.

Voir aussi 

 Boissey-le-Châtel, commune française du département de l'Eure, en région Normandie.